Macrognathus är ett släkte av fiskar. Macrognathus ingår i familjen Mastacembelidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Macrognathus